Ofion (gr. i łac. Ophion) – w mitologii greckiej jeden z gigantów
 Ofion (gr. i łac. Ophion) – w mitologii greckiej władca tytanów

Zobacz też 
 Ophion (sierpoń) – rodzaj błonkówek z rodziny gąsienicznikowatych